Футбольный клуб «Шахдаг» () — азербайджанский футбольный клуб. Выступал в Первом дивизионе чемпионата Азербайджана по футболу. Был основан в 1961 году. Представлял в чемпионате северный регион Азербайджана, город Куба́. В настоящий момент участвует в региональной лиге.

Из истории клуба 
 Клуб был создан в 1961 году под названием «Спартак».
 В 1990 году был переименован в «Шахдаг».
 Через год, в 1991 году название клуба было изменено в третий раз. Теперь он стал называться «Агрофирма».
 В 1999 году команде возвращается бывшее название «Шахдаг».
 В 2007 году клуб получил своё первоначальное название — «Спартак».

Примечания

Ссылки 
 Состав команды на сайте pfl.az
 Профиль клуба на сайте weltfussballarchiv.com
 Футбольные стадионы Азербайджана
 Профиль клуба на сайте int.soccerway.com

Футбольные клубы Азербайджана, прекратившие существование
Футбольные клубы Азербайджана